Grunelius steht für:

Personen:

 Andreas Nikolaus von Grunelius (1900–1987),  Gründer der Waldorfspielzeugfabrik
 Berta von Grunelius (1888–1976), Eigentümerin von Schloss Randegg von 1917 bis 1923
 Carl Alexander Grunelius (1834–1882), deutscher Unternehmer, Eigentümer eines Eisenhüttenbetriebes in Niederbronn-les-Bains/Elsass 
 Elisabeth von Grunelius (1895–1989), deutsche Pädagogin, Urkindergärtnerin der Waldorfpädagogik
 Ernst von Grunelius (1864–1943), bayerischer Diplomat
 Joachim Andreas Grunelius (1776–1852), deutscher Bankier und Abgeordneter
 Karl Georg von Grunelius (1836–1913), Eigentümer des Schlosses und Hofgutes von Oberlauringen
 Helene von Grunelius (1897–1936), deutsche anthroposophische Ärztin
 Marie Wundt-von Grunelius (1892–1972), Anthroposophin, Gärtnerin
 Michaël Grunelius (1929–2013), französischer Manager, Pionier der Zeitarbeit
 Moritz Eduard Grunelius (1803–1846), deutscher Bankier und Abgeordneter
 Wilhelm von Grunelius (1942–2020), Komponist und Pianist

Unternehmen:
 Bankhaus Grunelius & Co., ehemaliges Bankhaus in Frankfurt am Main